Гринсбург има више значења:
 Гринсбург (Мериленд)
 Гринсбург (Пенсилванија)
 Гринсбург (Индијана)
 Гринсбург (Канзас)
 Гринсбург (Кентаки)
 Гринсбург (Луизијана)